Рембак-пре-Гебвиллер () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Тан — Гебвиллер, кантон Гебвиллер. До марта 2015 года коммуна в составе кантона Гебвиллер административно входила в округ Гебвиллер.

Площадь коммуны — 4,84 км², население — 243 человека (2006) с тенденцией к стабилизации: 234 человека (2012), плотность населения — 50,2 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 235 человек, в 2012 году — 234 человека, а в 2012 году — 233 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 99 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 63 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности 63,6 %, в 1999 году — 54,6 %). Из 63 активных трудоспособных жителей работали 57 человек (31 мужчина и 26 женщин), 6 числились безработными (трое мужчин и три женщины). Среди 36 трудоспособных неактивных граждан 10 были учениками либо студентами, 11 — пенсионерами, а ещё 15 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 56 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 124 человека. При этом медиана доходов составила 23246,5 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки